Enid – miasto w stanie Oklahoma, w USA
 Enid – jezioro w stanie Missisipi, w USA
 Enid – walijskie imię kobiece
 Enid – film biograficzny o Enid Blyton

Zobacz też 
 North Enid – miasto w stanie Oklahoma, w USA